Fittja – località del comune di Botkyrka, nella contea di Stoccolma
 Fittja – località del comune di Enköping, nella contea di Uppsala
Fittja – stazione della metropolitana di Stoccolma